Partit Popular Democristià de Suïssa, partit polític de Suïssa
 Partit Popular Democràtic, partit polític de Portugal
 Partit per la Prosperitat Democràtica, partit polític de Macedònia del Nord
 Partit Per la Democràcia, partit polític de Xile
 Partit Popular Democràtic de Puerto Rico, partit polític de Puerto Rico
 Parti Progressiste Dahoméen, partit polític històric de Benín
 Prova de PPD (de les sigles en anglès Purified Protein Derivative), prova de la tuberculina
 PostScript Printer Description, arxiu que conté les característiques d'una impressora amb PostScript